Nina Tikkinen (née le  à Salo en Finlande) est une joueuse de hockey sur glace finlandaise.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, elle rejoint les  dans le Championnat NCAA de hockey sur glace féminin.

Carrière internationale 
Elle représente la Finlande en senior depuis 2007. Elle a participé aux Jeux olympiques de 2010 et au championnat du monde de hockey sur glace féminin 2009 et 2008.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-Sarja||   ||  || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu || SM-Sarja ||   ||  || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu || SM-Sarja ||   ||  || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| Mavericks de Minnesota State|| NCAA|| 28|| 5|| 6|| 11|| 38|| || || || || 
|- 
| 2008-2009|| Mavericks de Minnesota State|| NCAA|| 28|| 9|| 9|| 18|| 40|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Mavericks de Minnesota State|| NCAA|| 19|| 2|| 8|| 10|| 24|| || || || || 
|- 
| 2010-2011|| Mavericks de Minnesota State|| NCAA|| 27|| 5|| 7|| 12|| 37|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Kärpät Oulu || SM-Sarja ||   ||  || || || || || || || || 
|-
| 2012-2013|| Kärpät Oulu || SM-Sarja ||  ||  || || || || || || || || 
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu || SM-Sarja ||   ||  || || || || || || || || 
|-
| 2014-2015|| Kärpät Oulu || SM-Sarja ||  ||  || || || || || || || ||

Internationales 

| 2007 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0 || align="left" |Quatrième
|-
| 2008 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1|| 2 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"||| align="left" | Championnat du monde|| 5|| 3|| 1|| 4|| 0|| align="left" |  Médaille de bronze
|- 
| 2010 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| align="left" |  Médaille de Bronze
|-
| 2012 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 6 || 2 || 0 || 2 || 6|| align="left" | Quatrième
|-
| 2013 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 ||2 || align="left" | Quatrième
|-
| 2014 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 0 || 0 || 2|| align="left" | Cinquième

Références 

Naissance en février 1987
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Salo
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquante de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010